Namnet Per Holm bärs av bland andra:
 Per Holm (1843–1896), riksdagsman
 Per Holm (1915–1999), professor, nationalekonom, statsvetare och planerare
 Per Daniel Holm (1835–1903), konstnär
 Pelle Holm (1888–1980), språkvetare och ordboksredaktör
 Pelle Holm, fotbollsspelare